Amphilophium är ett släkte av katalpaväxter. Amphilophium ingår i familjen katalpaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Katalpaväxter
Amphilophium